Chiquitos steht für:

 Chiquitos (Stamm), ein indigener Volksstamm in Bolivien
 Provinz Chiquitos, eine Provinz in Bolivien
 Jesuitenmissionen der Chiquitos, ein Weltkulturerbe der UNESCO
 das Apostolische Vikariat Chiquitos, seit 1994 Bistum San Ignacio de Velasco
 Llanos de Chiquitos, Savannengebiet östlich von Santa Cruz, Bolivien
 Ojitos Chiquitos, ein Lied von Don Omar

Siehe auch:
 Chiquitania, Savannengebiet nordöstlich von Santa Cruz, Bolivien
 Santa Ana de Chiquitos, Ort in Bolivien